

Geografia 
 Kaya – capoluogo della provincia di Sanmatenga, Burkina Faso
 Kaya – città dell'Equatoria Centrale, Sudan
 Monte Kaya – situato nella prefettura di Yamanashi, Giappone

Persone 
Kaya Sultan – principessa ottomana
 Ahmet Kaya – cantautore turco
 Kaya – cantante e produttore discografico giapponese
 Kazuma Kaya – ginnasta giapponese
 Semih Kaya – calciatore turco
 Sercan Kaya – calciatore turco
 Suat Kaya – calciatore e allenatore di calcio turco
 Vicky Kaya – conduttrice televisiva, modella e occasionalmente anche un'attrice greca

Altro 
 Kaya – album di Bob Marley del 1978, ristampato nel 2001
 Kaya – personaggio del manga ed anime One Piece
 Çetinkaya Türk Spor Kulübü – società calcistica della Repubblica Turca di Cipro Nord
 Kaya – antico Stato coreano
 Kaya – crema di cocco del Sud-est asiatico
  - cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, attivo durante la seconda guerra mondiale